Moulon puede referirse a: 

 Moulon, comuna francesa situada en Gironda.
 Moulon, comuna francesa situada en Loiret.